Влади́мир Ви́кторович Барсуко́в (2 декабря 1922, Тобольск — 3 сентября 1989) — советский ихтиолог, доктор биологических наук, специалист по систематике скорпенообразных.

Биография 
Родился 2 декабря 1922 года в Тобольске. В 1940 году стал студентом Пермского университета. В 1943 по 1945 годы участвовал в Великой отечественной войне. После окончания войны возобновил учёбу в университете и окончил его в 1949 году. В 1953 году окончил аспирантуру Зоологического института и защитил кандидатскую диссертацию по теме «Обзор рыб семейства зубаток (Anarhichadidae)». В 1953—1954 году работал на биологической станции «Борок», затем перешел на работу в Зоологический институт. В течение 17 лет был заведующим лаборатории ихтиологии. В 1981 году защитил докторскую диссертацию по теме «Морские окуни Sebastinae Мирового океана — их морфология, экология, распространение, расселение и эволюция». Умер 3 сентября 1989 года.

Научные достижения 
Был одним из крупнейших специалистов по систематике скорпенообразных. Провёл ревизию мировой фауны морских окуней. На основе анатомических, физиологических и экологических данных выявил их родственные связи, особенности видообразования и распространения. Впервые для науки описал 15 новых таксонов рыб. Исследовал особенности гидродинамики чешуйчатого покрова рыб. Был экспертом Научного совета по биосфере Мирового океана. Он избран почетным членом Американского общества ихтиологов и герпетологов.

Избранные публикации 
Автор более 100 публикаций, в том числе:

Научные консультации
Научный консультант фильма Узники Пермского моря.

Примечания

Литература 
 

Биологи XX века
Ихтиологи СССР
Сотрудники Зоологического института РАН